Авто́граф ( «рукопись, написанная собственноручно»):
 Автограф — собственноручная подпись или надпись.
 Автограф — в общепринятом в старину смысле означает рукописи, написанные их автором собственноручно.
 «Автограф» — советская рок-группа 1980-х годов.
 Автограф-1 — восьмой альбом советской рок-группы «Автограф», выпущенный в 1996 году.
 Автограф-2 — первый альбом советской рок-группы «Автограф», выпущенный в 1984 году.
 Autograph — американская хард-рок-группа 1980-х годов.
 «Автограф» — неформальная галерея современного искусства.

См. также 
 «Первый автограф» — советский рисованный мультипликационный фильм.